Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 2. hrabia Minto
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 4. hrabia Minto